Национальный молдавский дивизион 2021/22 — 31-й чемпионат Молдавии по футболу, который начался 1 июля 2021 года и закончился 14 мая 2022 года. Победитель лиги получил право участия в первом отборочном раунде Лиги чемпионов 2022/23. Вторая и третья команды квалифицировались в Лигу конференций УЕФА 2022/23 также с первого отборочного раунда.

Участники 

Всего в лиге соревнуются 8 команд. В их число входят 7 команд из сезона 2020/21 и один клуб из дивизиона «А»: «Бэлць», который вернулся в лигу после двухлетнего перерыва. По итогам сезона 2020/21 лигу покинули: «Дачия» (Буюкань) и «Кодру» (Лозова), команда «Сперанца» исключена из лиги.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Национальный молдавский дивизион на сайте uefa
 Национальный молдавский дивизион на soccerway

Чемпионат Молдавии по футболу
Молдавия
Спорт в Молдавии в 2021 году
Спорт в Молдавии в 2022 году